

Biografia

Origini e ascesa 
Era il secondogenito di John Comyn, I Signore di Badenoch e della sua prima moglie Eva (o forse della seconda, Alice Lindsay). La sua data di nascita è ignota.

Il fratello maggiore William sposò la contessa Isabella di Menteith, e pare quindi che rinunciò alla signoria ancestrale della famiglia che gli spettava di diritto, permettendo così al secondogenito John di assumere la guida del potente clan Comyn alla morte del padre nel 1277.

Carriera politica 
Molto vicino a re Alessandro III di Scozia, il quale l'aveva reso cavaliere nel 1267, fu uno dei principali collegamenti tra lui e il sovrano Eirik II di Norvegia nell'organizzazione del matrimonio fra quest'ultimo e la principessa Margherita di Scozia nel 1281.

Dopo la morte del re di Scozia senza eredi fu tra coloro che resero fedeltà alla nuova sovrana nominale, Margherita di Norvegia, e divenne per questo uno dei sei Guardiani di Scozia durante la minore età della regina. Abile diplomatico, aveva ottimi rapporti sia con Eirik II di Norvegia che con Edoardo I d'Inghilterra, al quale aveva giurato fedeltà.

Pretendente al trono 
La morte prematura di Margherita nel 1290 e l'estinzione della casata privò Comyn della sua posizione e scatenò il caos nel reame. In molti si fecero avanti come pretendenti al trono vacante e Comyn fu tra questi, competendo nella contesa dinastica nota come Grande causa.

Comyn basava il suo reclamo su una lontanissima discendenza da re Donald III di Scozia tramite la sua trisavola Hextilda di Tynedale, figlia della principessa Bethoc di Scozia, figlia di Donald. Comyn era l'unico tra i pretendenti a essere legato ad un ramo collaterale dei Dunkeld mentre gli altri si riferivano, legittimamente o meno, alla linea principale. La legittimità di Donald III come re era fortemente messa in dubbio, poiché due secoli prima egli aveva usurpato il trono al nipote Duncan II uccidendolo e provocando una guerra civile nel paese. Comyn il Nero fu il nono pretendente a perorare la propria causa davanti ad Edoardo I, ma con queste premesse la sua candidatura era estremamente debole e fu lui stesso a tirarsi indietro per supportare quella di John Balliol, suo cognato e alleato, che divenne infine il nuovo re.

Ultimi anni 
Dopo lo scoppio della prima guerra d'indipendenza scozzese nel 1296 giurò fedeltà ad Edoardo I d'Inghilterra, il quale per tenerlo sotto controllo lo obbligò a trasferirsi in Inghilterra per alcuni anni. Tornato qualche tempo dopo in Scozia, morì all'incirca nel 1302 nel suo castello di Lochindorb.

Discendenza 
Sposatosi con Alianore Balliol, sorella di John Balliol, ebbe da lei un unico figlio, John Comyn, III Signore di Badenoch.

L'esistenza di un secondo figlio di nome William non è invece del tutto certa.

Ascendenza

Note

Collegamenti esterni